L'Alghero spumante rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino intenso con riflessi violetti
odore: vinoso gradevole caratteristico, spuma persistente
sapore: secco o amabile o dolce, gradevolmente aromatico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Voci correlate 
Vino Alghero

Spumante rosso
Vini spumanti